

Жилибулак — село, Жуалинський район, Жамбильська область
 Жилибулак — село, Каратальський район, Жетисуська область
 Жилибулак — село, Щербактинський район, Павлодарська область